Чумич () — сербская фамилия.

Известные носители:

 Чумич, Аким (1836—1901) — сербский юрист, педагог и политик; премьер-министр Княжества Сербия.
  (род. 1998) — сербский футболист.